Les membres de la famille d'artistes italiens des Ghirlandaio, florentine, une dynastie de peintres :

 Domenico Ghirlandaio (1449 - 1494), le plus connu, un des maîtres de la Renaissance
 Davide Ghirlandaio ou David Ghirlandaio (1452 - 1525), qui reprend l'atelier familial à la mort de Domenico
 Benedetto Ghirlandaio (1458 - 1497), qui travaille également à l'atelier familial
 Ridolfo del Ghirlandaio (1483 - 1561), fils de  Domenico 
Usage comme surnom :
 Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (1503 - 1577), surnom de Michele Tosini, élève de Ridolfo.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien
Famille d'artistes italiens